Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1967./68. je osvojila ekipa Lokomotiva iz Zagreba.

Savezna liga 

 Izvori:  
 Enciklopedija fizičke kulture 2

Drugi stupanj

Hrvatska

Splitska zona 

 Izvori:  
 Slobodna Dalmacija

Izvori 
 
 Flander Marjan i dr.: Enciklopedija fizičke kulture 2, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb, 1977. 
  

1967-68